Autostrada A23 (Austria)
 Autostrada A23 (Francia)
 Autostrada A23 (Germania)
 Autostrada A23 (Italia)